Jan Lenselink (schrijver)
Jan Lenselink (organist)